Хелмицкий — фамилия; имеет женскую форму Хелмицкая.
 Хелмицкий, Игнатий Игнатьевич — российский гравёр второй половины XIX века, автор многочисленных портретов известных общественных и культурных деятелей.
 Хелмицкий, Николай Аркадьевич — советский государственный и политический деятель, председатель Омского областного исполнительного комитета.
 Хелмицкий, Павел Людвигович (1855—1918) — генерал от кавалерии Российской императорской армии.